Altoona (Alabama)
 Altoona (Flórida)
 Altoona (Iowa)
 Altoona (Kansas)
 Altoona (Pensilvânia)
 Altoona (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos